Юберти́ () — фламандская фамилия. Известные носители:

  (ок. 1722 — 1791) — парижский музыкальный издатель
 Юберти, Густав (1843—1910) — бельгийский и фламандский композитор, дирижёр, музыкальный критик и педагог.
  (1818—1880) — бельгийский художник.